Hackengraben ist ein Gewässername:

 Hackengraben (Altmühl), rechter Auengraben zur Altmühl nach Aha, Stadt Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Hackengraben (Paar), Zufluss des Flutkanals rechts neben der Paar gegenüber Unterbernbach, Markt Kühbach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Hackengraben (Seebach), rechter Zufluss des Seebach (zum Stübmingbach, zum Thörlbach, zur Mürz) nach Seewiesen, Gemeinde Turnau, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Hackengraben ist der Ortsname von:
 Hackengraben (Gemeinde Gerersdorf-Sulz), Ortsteil von Gerersdorf-Sulz, Bezirk Güssing, Burgenland

Siehe auch:
 Hackenbach
 Hackgraben